Драмеце-гомпа — буддийский монастырь школы Ньингма в удалённой местности в дзонгхаге Монгар в Бутане.
 Драмеце (гевог) — гевог в дзонгхаге Монгар в Бутане.